São Nicolau (Santarém), une freguesia portugaise du district de Santarém
 São Nicolau (Lisbonne), une freguesia portugaise de Lisbonne
 São Nicolau (Porto), une freguesia portugaise de Porto
 São Nicolau (Cap-Vert), une île de l'archipel du Cap-Vert
 São Nicolau (Sao Tomé-et-Principe), une localité de Sao Tomé-et-Principe
 São Nicolau (Rio Grande do Sul)